Grand Prix Argentyny 1997 (oryg. Gran Premio Marlboro de la Republica Argentina) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1997, która odbyła się 13 kwietnia 1997, po raz 19. na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

20. Grand Prix Argentyny, 19. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Argentyna
1997
1997 w Ameryce Południowej
1997 w Argentynie